

Musica
Peek a Boo – brano musicale di Lil Yachty in collaborazione con i Migos del 2017
Peekaboo – album delle Marsheaux del 2006
Peek-a-Boo – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1988
Peek-a-Boo – singolo dei The Cadillacs
Peek-a-Boo – singolo dei The Stylistics del 1973
Peek-a-Boo! – singolo dei Devo del 1982

Altro
Peekaboo – versione anglosassone del gioco del cucù (detto anche bubù-settete)
Peekaboo – personaggio dei fumetti DC Comics
Peekaboo – stile di pugilato